Öasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öasjön, Skåne, sjö i Olofströms kommun,  (24,8 ha)
Öasjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (30,7 ha)
Öasjöarna, sjö i Halmstads kommun,  (3 ha)
Öasjön (Adelövs socken, Småland), sjö i Aneby kommun och Tranås kommun,  (80 ha)
Öasjön (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (46,8 ha)
Öasjön, Västergötland, sjö i Tibro kommun,  (8,09 ha)
Öasjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (29,8 ha)

Se även
Ösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn